Alexăndreni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova:
Alexăndreni - sat din cadrul orașului Edineț, raionul Edineț;
Alexăndreni - localitate-centru de comună din raionul Sîngerei;
 Localități din Ucraina:
Alexăndreni, sat și comună în raionul Tarutino, regiunea Odesa.

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova